L’église du Corpus Domini peut désigner :
 L’église du Corpus Domini de Rome (en ) ;
 L’église du Corpus Domini de Venise (en ) (1393-1810).

Voir aussi :
 La basilique du Corpus Domini (en ) de Turin.